Crack-Up – cortometraggio del 1934 di William Berke
Crack-Up – film del 1969
Un dramma sull'oceano (Crack-Up) – film del 1936 
La banda dei falsificatori (Crack-Up) – film del 1946
Crack-Up – album del Fleet Foxes del 2017